Митя́ев — русская фамилия; имеет женскую форму Митяева.

Известные носители 
 Митяев, Анатолий Васильевич (1924—2008) — известный детский писатель, сценарист, главный редактор журнала «Мурзилка».
 Митяев, Артём Сергеевич (род. 1992) — российский биатлонист.
 Митяев, Василий Петрович (1915—1973) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Южно-Сахалинского горкома КПСС (1954—1958).
 
 Митяев, Олег Григорьевич (род. 1956) — советский и российский бард, музыкант, актёр, народный артист России.
 Митяев, Олег Юрьевич (род. 1974) — генерал-майор российской армии.
 Митяев, Филипп Олегович (род. 1984) — российский музыкант, гитарист, композитор и автор песен, сын Олега Митяева, поменял фамилию на Август.

См. также 
 
 Митяй